Mende může být:

 Mende (Lozère) – francouzské město v departementu Lozère
 Mende (Maďarsko) – maďarská obec v župě Pest

příjmení
 Leopold Mende (1816–???) – rakouský právník a politik